Александр Дмитриевич Анощенко (28 октября 1887, Харьков, Харьковская губерния, Российская империя — 10 января 1969, Москва, СССР) — советский редактор, режиссёр и сценарист.

Биография 
Родился 28 октября 1887 года в Харькове. В 1906 году переехал в Германию на учёбу в технический институт, после его окончания в 1909 году вернулся обратно и поступил сразу же в два учебных заведения — Московский университет и Народную консерваторию, оба окончил в 1912 году. Начиная с 1912 года начал редакторскую деятельность — до 1914 года работал редактором журнала Кино, театр и жизнь. Принимал участие в Первой мировой войне, служил в воздушном флоте. В 1917 году был избран в Учредительное собрание, участник левой оппозиции. Занимал административные должности: заместитель заведующего Всероссийского фотокиноотдела (ВФКО) Народного комиссариата просвещения РСФСР, член правления акционерного общества «Пролеткино», директор конторы «Кино-Москва». Затем в 1923 году попробовал себя в качестве режиссёра — работал на киностудиях ВУФКУ, Госкино и Межрабпомфильм вплоть до 1927 года. В 1928 году устроился на работу в ГИК, где занимал должность декана художественного факультета вплоть до 1929 года, далее преподавал на сценарном факультете там же. В 1932 году был избран доцентом. В 1935 году был приглашён в Наркомтяжпром, где устроился на должность главного редактора киносектора. Всего принял участие в съёмках более чем 50 фильмов, среди которых 8 художественных, остальные — документальные и научно-популярные. Являлся одним из инициаторов создания киножурнала Наука и техника.

Скончался 10 января 1969 года в Москве.

Фильмография

Режиссёр 
 1919 — Беглец
 1924 —
 Всем на радость + сценарист
 К надземным победам
 1925 — Чудесная книжка + сценарист
 1926 —
 Тени Бельведера
 Трипольская трагедия
 1940 — Второе Баку

Сценарист 
 1931 — Труба трубит тревогу, Танька та бойне

Примечания

Ссылки 
 Биографические сведения.

Редакторы России
Редакторы СССР
Режиссёры СССР
Сценаристы СССР
Выпускники Императорского Московского университета